Оскар и Розовая Дама — роман Эрик-Эммануэля Шмитта, написанный в 2002 году;
 Оскар и Розовая Дама — моноспектакль Театра имени Ленсовета с участием Алисы Фрейндлих, поставленный в 2004 году;
 Оскар и Розовая Дама — спектакль Московского Театра Луны в поставленный в 2006 году;

См. также 
 Оскар и розовая мама — спектакль по роману Оскар и Розовая Дама, поставленный в Казанском ТЮЗе в 2007 году.